A Jacobite’s Exile – ballada angielskiego poety Algernona Charlesa Swinburne’a, opublikowana w tomiku Poems and Ballads. Third Series, wydanym w Londynie w 1889 roku przez spółkę wydawniczą Chatto & Windus. Utwór składa się ze strof czterowersowych i sześciowersowych.

The weary day rins down and dies,	
The weary night wears through:	
And never an hour is fair wi’ flower,	
And never a flower wi’ dew.	
 
I would the day were night for me,	        
I would the night were day:	
For then would I stand in my ain fair land,	
As now in dreams I may.	
 
O lordly flow the Loire and Seine,	
And loud the dark Durance:	        
But bonnier shine the braes of Tyne	
Than a’ the fields of France;	
And the waves of Till that speak sae still	
Gleam goodlier where they glance.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
Utwory poetyckie Algernona Charlesa Swinburne’a
Utwory literackie z 1889